Chydoridae är en familj av kräftdjur. Chydoridae ingår i ordningen Diplostraca, klassen bladfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Chydoridae 107 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Chydoridae